Натуральне число 1053
 1053 рік до нашої ери
 1053 рік нашої ери